Dance music
D.A.N.C.E.
Dance Magazine
Dance-pop

Pessoas
Charles Dance

Localidades

Dancé

Desambiguação